WPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wipim (Papua Nuova Guinea)